Jef Maes (componist) (1905–1996), Belgisch componist en muziekpedagoog
 Jef Maes (politicus) (1955), Belgisch documentairemaker en politicus